Коминтерновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Волчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Коминтерн.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 445 человек, в том числе 219 мужчин и 226 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 440 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — посёлок Коминтерн.

Примечания 

Муниципальные образования Волчихинского района
Сельские поселения Алтайского края